Kabat kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Kabat, distrikt, Jawa Timur, 
 Desa Kabat, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar